Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski eram os atuais campeões, mas perderam na segunda rodada para Alexander Peya e Bruno Soares. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Peya e Soares na final por 6–2, 6–3.

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Marcel Granollers /  Marc López (Segunda rodada)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Quartas de final)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Segunda rodada)

<li>  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Quartas de final)
<li>  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (Quartas de final)
<li>  Alexander Peya /  Bruno Soares (Final)
<li>  Jürgen Melzer /  Leander Paes (Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D